Horvátország
Korenjak falu Maruševec községben, Varasd megyében

Szlovénia
Korenjak falu Zavrč községben, Podravska régióban